Ямагуті Сатосі (футболіст, 1959) (1959—) — японський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Ямагуті Сатосі (футболіст, 1978) (1978—) — японський футболіст, що грав на позиції захисника.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок